Danmarks amter (1662-1793)
 Danmarks amter (1793-1970)
 Danmarks amter (1970-2006)